— японский автогонщик. После победы в чемпионате британской Ф3, F3 Masters и Гран-при Макао Ф3 в 2001 году выступал с  по  годы в «Формуле-1». С 2010 года выступает в IndyCar. Победитель гонки «500 миль Индианаполиса» 2017 и 2020 года.

Общая информация 
Такума женат; у него и его жены Тихару есть двое детей.

Спортивная карьера 
Поначалу Сато активно увлекался велоспортом и даже мечтал о карьере спортсмена шоссейно-кольцевых протуров, но в дальнейшем японец увлёкся автоспортом: в 1996-97 годах он прошёл обучение в гоночной школе концерна Honda на трассе Судзука, по окончании которого выиграл картинговый турнир среди сокурсников, получив в качестве приза небольшое финансирование от гоночной программы компании. На эти средства японец мог провести следующий год в национальной Формуле-3 или попробовать себя в одном из менее престижных первенств в другом регионе мира; Такума выбрал последнее, переехав в Великобританию. Здесь Сато сначала неплохо проявил себя в моноформульных первенствах Формулы-Vauxhall и Формулы-Opel, где регулярно демонстрировал неплохую скорость и стабильность результатов, а также выиграл одну гонку.

В Honda активно поддерживали карьеру своего протеже и, отметив некоторый прогресс Такумы, нашли деньги на его перевод в британскую Формулу-3. Японец провёл часть сезона-99 в младшем классе, где за семь гонок смог одержать три победы, а уже на следующий год был переведён в основную категорию, где подписал контракт с Carlin Motorsport. По ходу последующего года не всё складывалось идеально, но постепенно Сато обрёл нужную стабильность и стал регулярно финишировать на подиумных позициях в гонках. На пяти последних этапах он одержал три победы и взобрался на третью строчку личного зачёта, уступив только Антонио Пиццонии и Томасу Шектеру. Через год, когда бразилец и южноафриканец ушли в более статусные серии, Такума выиграл титул чемпиона серии, одержав 12 побед в 26 гонках сезона и опередив своего ближайшего конкурента — ещё одного будущего члена программы Honda Энтони Дэвидсона — на 73 очка (при этом за одну гонку можно было получить не более 21 балла). Неплохо сложились и ряд незачётных стартов: Сато выиграл летний Masters в Зандворте, а поздней осенью стал лучшим на Гран-при Макао.

Прогресс Сато настолько удовлетворил руководителей гоночной программы Honda, что они не просто дали ему возможность провести тестовые заезды в партнёрских командах Формулы-1, но и, в итоге, устроили его в одну из них: в Jordan японец стал партнёром опытного и весьма быстрого итальянца Джанкарло Физикеллы. Разница в накате на данной технике весьма ярко проявилась по ходу дебютного для Такумы сезона: Джанкарло регулярно оказывался сильнее как по ходу тренировок, так и по ходу гонок и заработал за рулём не самой конкурентоспособной техники семь очков против двух у напарника. В межсезонье партнёрство японцев с ирландским коллективом закончилось, а Сато был переведён в штат другого партнёра Honda: команды BAR, где некоторое время числился тест-пилотом, а перед Гран-при Японии заменил Жака Вильнёва в кокпите машины № 16.

В 2004 году британо-японская команда провела лучший сезон в своей истории: первый пилот коллектива Дженсон Баттон регулярно боролся в лидирующей группе, неоднократно финишировал на подиуме и, в итоге, стал бронзовым призёром личного зачёта. Японец выступил скромнее, часто теряя очки лишь из-за своих непродуманных действий, но при этом и он регулярно финишировал в очках, а на Гран-при США в Индианаполисе заработал свой первый подиум в подобных гонках. Сато стал вторым в истории японцем, который поднялся на подиум в «Формуле-1» (ранее это удавалось только Агури Судзуки на Гран-при Японии 1990 года). Через год развить успех не удалось: выбранный путь развития машины не принёс нужного результата и поначалу даже Баттон с трудом попадал в очковую зону на финише, а Сато выступал и того слабее. В середине сезона Дженсон постепенно стал возвращать себе утерянные позиции, а японец так и остался в борьбе за гранью очковой зоны. В итоге за сезон Такума набрал лишь один зачётный балл (против 37 у напарника) и был заменён на Рубенса Баррикелло.

После ухода из BAR Сато задержался в Формуле-1 ещё на два с половиной сезона, пилотируя болид дочернего коллектива Honda: Super Aguri. Чисто японский коллектив постепенно набрал силу, пользуясь поддержкой автопроизводителя. Такума несколько раз смог финишировать в очках, а Гран-при Канады 2007 года даже закончил на шестом месте, опередив в непосредственной борьбе на трассе Фернандо Алонсо на McLaren, но дальше дело не пошло: в Honda опять выбрали неправильную стратегию развития и любые успехи команды Агури Судзуки на этом фоне лишь раздражали кураторов автоспортивной программы концерна. В итоге к весне 2008 года помощь Super Aguri постепенно свернули, а без неё маленькая японская команда справиться не смогла.

Основная команда Honda продержалась в чемпионате не многим дольше, свернув свою деятельность в ближайшее межсезонье. Сато за несколько лет в чемпионате создал, тем не менее, определённую репутацию, и ещё пару лет пытался найти себе место в других командах Формулы-1, но без положительного эффекта.

В 2010 году Такума, при поддержке всё той же Honda, нашёл себе место в другом престижном формульном первенстве: североамериканском чемпионате IRL IndyCar; после нескольких тестовых сессий японец подписал контракт боевого пилота с коллективом KV Racing Technology. В команде Кевина Калховена и Джимми Вассера Сато провёл два сезона, постепенно выучив трассы и привыкнув к новым особенностям работы с техникой. В 2011 году он выиграл свою первую пару квалификаций (причём и на хорошо знакомой трассе дорожного типа и на малознакомой трассе овального типа), а через год, перейдя в коллектив Бобби Рэйхола, Такума впервые стал финишировать в гонках на подиумных позициях; в конце мая японец до последних метров боролся за победу в 500 милях Индианаполиса, но на последнем круге утратил контроль над машиной, борясь за позицию с Дарио Франкитти и разбил машину.

В 2013 году Сато вновь сменил команду, перейдя в A.J. Foyt Enterprises. В новом коллективе он вскоре смог выиграть свою первую гонку в серии — победив на уличном кольце в Лонг-Бич и в какой-то момент возглавил личный зачёт среди пилотов, управлявших машинами, оснащёнными двигателями Honda. К лету традиционные лидеры справились с проблемами начала сезона, а Сато попал в затяжную полосу неудач, в итоге скатившись на привычные позиции во втором десятке личного зачёта.

В 2012—2013 годах Такума периодически стартует и на родине: приняв участие в гонках Супер Формулы и FIA WEC.

В 2017 году Такума Сато одержал победу в 101-й гонке «500 миль Индианаполиса», став первым представителем Японии среди победителей этой легендарной гонки. В 2020 году повторил свой успех.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки формульного типа

Формула-1 

|-
!
! Jordan
! Jordan EJ12
! Honda RA002E 3.0 V10
! 

!
!

|-
!
! BAR
! BAR 005
! Honda RA003E 3.0 V10
! 

!|||||

|-
!
! BAR
! BAR 006
! Honda RA004E 3.0 V10
! 

!

|-
!
! BAR
! BAR 007
! Honda RA005E 3.0 V10
! 

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Super Aguri
! Super Aguri SA05
! Honda RA806E 2.4 V8
! 

!|||||||||||||||

|-
! Super Aguri SA06
! Honda RA806E 2.4 V8
! 
!|||||||||||||||||||||

!|
|-
!
! Super Aguri
! Super Aguri SA07
! Honda RA807E 2.4 V8
! 

!|||

|-
!
! Super Aguri
! Super Aguri SA08
! Honda RA808E 2.4 V8
! 

!||||||||||||||||||||||||||||

|-
|}

IRL IndyCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — быстрейший круг в гонке.

Результаты в Indy 500

Сводная статистика в гонках «чампкаров»

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 Профиль на сайте IRL IndyCar

Родившиеся в Токио
Картингисты
Автогонщики Японии
Пилоты Японской Формулы-3
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Формулы-1 из Японии
Пилоты Формулы-1 2000-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Jordan
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BAR
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Super Aguri
Обладатели подиума в Формуле-1
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из Японии
Пилоты KV Racing
Пилоты FIA WEC
Пилоты Формулы E из Японии
Пилоты Формулы E, набиравшие очки
Победители 500 миль Индианаполиса